

Комишенка — село, Астраханський район, Акмолинська область
 Комишенка — село, Бородуліхинський район, Східноказахстанська область
 Комишенка — село, Шортандинський район, Акмолинська область

Комишенка — село, Зав'яловський район, Алтайський край
 Комишенка — село, Залісовський округ, Алтайський край
 Комишенка — присілок, Маріїнський округ, Кемеровська область
 Комишенка — село, Петропавловський район, Алтайський край
 Комишенка — село, Табунський район, Алтайський край
 Комишенка — село, Усть-Пристанський район, Алтайський край